Okręg Alūksne (łot. Alūksnes rajons) – okręg w północno-wschodniej Łotwie, 202 km od stolicy Rygi, istniejący do reformy administracyjnej w 2009. 

Okręg graniczył z Estonią i Rosją oraz z okręgami: Valka, Gulbene i Balvi. Stolicą okręgu było Alūksne.

Demografia (2002) 
Według narodowości
 82,1% - Łotysze
 13,7% - Rosjanie
 1,2% - Estończycy
Według płci
 52,7% - kobiety
 47,3% - mężczyźni
Według wieku
 19,9% - poniżej 15 lat
 57,4% - między 15 a 60 rokiem życia
 22,7% - powyżej 60 lat

 39% ludności mieszka w miastach

Alūksne